Cette liste recense les éléments du parc de Z 6400, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ayant circulé sur le réseau Transilien.

État du matériel 
Les rames Z 6400, gérées par la supervision technique de flotte (STF) Transilien ligne J et L (SLJ) ont toutes circulé sur la ligne L du Transilien.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Bibliographie 

 Olivier Constant, Le Train - Encyclopédie du matériel moteur SNCF : les locomotives et automotrices 25 000 V monophasé, tome 5, hors-série, 2008, 98 p. 

Automotrice SNCF
Automotrice 25 kV
Matériel roulant Transilien
Matériel roulant des chemins de fer français
Z 6400